Die Begriffe thermische Spannung oder Thermospannung bedeuten:

In der Elektrotechnik eine durch einen Temperaturunterschied verursachte elektrische Spannung. Siehe: Thermoelektrizität
In der Technischen Mechanik eine durch die thermische Ausdehnung verursachte mechanische Spannung. Siehe: Thermische Spannung (Mechanik)